Die Saison 2004/05 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 15. Oktober 2004 und endete mit dem Finale am 6. März 2005. Der italienische Verein Lube Macerata gewann das Endspiel gegen die spanischen Gastgeber von Son Amar Palma Mallorca.

Modus 
Nach einer Vorausscheidung mit vier Spielen fanden in der Vorrunde zwölf Turniere mit jeweils vier Teilnehmern statt. Die Gruppensieger erreichten das Achtelfinale. Das Achtel- und Viertelfinale wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Sieger des Viertelfinales qualifizierten sich für das Final Four.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde

Achtelfinale bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2004/05 (Männer)
Volleyballsaison 2004/05
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften